Дионисий (Διονύσιος, Dionysius) може да се отнася за:
 Дионис, божество в древногръцката митология
 Дионисий I Стари, тиран на Сиракуза (406 – 367 пр.н.е.)
 Дионисий Младши II, тиран на Сиракуза (367 – 357 и 345 – 344 пр.н.е.)
 Дионисий от Хераклея, тиран на Хераклея 4 век пр.н.е.
 Дионисий Халикарнаски, древногръцки историк
 Дионисий Тракийски (170 – 90 пр.н.е.), тракиец, граматик
 Дионисий Киренски (150 пр.н.е.), философ – стоик и математик
 Дионисий Перигет, гръцки географ от 3 и 2 век.
 Дионисий Философ, гръцки епископ, поборник за вярата
 Дионисий Малки, средновековен монах
 Дионисий (папа), римски папа
 Свети Дионисий от Олимп, гръцки светец
 „Свети Дионисий“, манастир в Гърция

Константинополски патриарси 
 Дионисий I Константинополски (15 век)
 Дионисий II Константинополски (16 век)
 Дионисий III Константинополски (17 век)
 Дионисий IV Муселимис (17 век)
 Дионисий V Константинополски (19 век)

Охридски архиепископи 
 Дионисий I Охридски (17 век)
 Дионисий II Охридски (18 век)
 Дионисий III Охридски (18 век)

Български духовници 
 Дионисий Ловчански, български духовник
 Дионисий Москов, български възрожденски църковен деец от Югоизточна Македония.

Мъжки имена